Mark Loughridge e chief financial officer da International Business Machines Corporation. Tem um Master of Business Administration pela Universidade de Chicago.

Executivos da IBM